Ворончихин — фамилия; имеет женскую форму Ворончихина.
 Ворончихин, Иван Тихонович (1903—?) — советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР.
 Ворончихин, Игорь Николаевич (1938—2009) — советский лыжник, заслуженный мастер спорта, чемпион СССР, заслуженный тренер СССР, призёр Олимпийских игр 1964 года.
 Ворончихин, Семён Иванович (1902—1982) — удмуртский государственный деятель, хирург, доктор медицинских наук, профессор.